Капрарий ():
 Гай Цецилий Метелл Капрарий — древнеримский государственный деятель (II в. до н. э.)
 Капрарий — епископ Нарбона (упоминается в 506)